Шака́л: 
 Шакал звичайний (Canis aureus)
 Смугастий шакал (Canis adustus)
 Чепрачний шакал (Canis mesomelas)
 Ефіопський вовк (Canis simensis)

Інше:
 Карлос Шакал — венесуельський революціонер-терорист.
 Шакал (фільм) — американський бойовик. Вийшов у 1997 році.
 День Шакала — роман-трилер англійського письменника Фредеріка Форсайта
 День Шакала (фільм) — стрічка за книгою Ф. Форсайта
 Schakal — сингл гурту Lacrimosa.
 Табакі-Шакал — один з персонажів збірки розповідей «Книга джунглів» Редьярда Кіплінга.